La parella formada per la hongaresa Tímea Babos i la francesa Kristina Mladenovic eren les defensores del títol i van aconseguir reeditar el títol. Per Babos era el segon títol al Roland Garros i el quart del seu palmarès mentre que per Mladenovic fou el tercer a París i el cinquè del seu palmarès.

Caps de sèrie 

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (campiones)
  Elise Mertens /  Arina Sabalenka (2a ronda)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinals)
  Gabriela Dabrowski /  Jeļena Ostapenko (3a ronda)
  Květa Peschke /  Demi Schuurs (3a ronda)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (quarts de final)
  Veronika Kudermetova /  Zhang Shuai (3a ronda)

  Sofia Kenin /  Bethanie Mattek-Sands (quarts de final)
  Hayley Carter /  Luisa Stefani (3a ronda)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (1a ronda)
  Laura Siegemund /  Vera Zvonariova (2a ronda)
  Viktória Kužmová /  Kristýna Plíšková (3a ronda)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (final)
  Lyudmyla Kichenok /  Nadiia Kichenok (1a ronda)
  Coco Gauff /  Caty McNally (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2020
Competicions tennístiques del 2020